Falscher Indigo ist eine nicht eindeutige, deutsche Bezeichnung für mehrere verschiedene Pflanzengattungen oder -arten. Die Bezeichnung wird zuweilen verwendet bei:

Vertretern der Gattung Baptisia aus der Familie der Hülsenfrüchtler, etwa:
Indigolupine (Baptisia australis)
Baptisia tinctoria

Vertretern der Gattung Amorpha aus der Familie der Hülsenfrüchtler, etwa:
Amorpha canescens
Amorpha fruticosa

Gelegentlich verwendet wird der Name aber auch bei:

Färberwaid (Isatis tinctoria) aus der Familie der Kreuzblütengewächse